Райо́ны Москвы́ — название территориальных единиц Москвы, образуемых с учётом исторических, географических, градостроительных особенностей соответствующих территорий, численности населения, социально-экономических характеристик, расположения транспортных коммуникаций, наличия инженерной инфраструктуры и других особенностей территорий.
Статус районов Москвы и их границы определяются законом «О территориальном делении города Москвы». Административные функции на территории района выполняет районная управа.

Впервые термин «район» для обозначения административной части города был употреблён в 1917 году, до этого употреблялся термин «часть». Современное деление на районы было в целом создано в Москве в 1991 году, когда был принят закон «Об установлении временных границ муниципальных округов Москвы». В нём были введены административные округа, которые делились на муниципальные округа, а также территориальные единицы с особым статусом.

С принятием 5 июля 1995 года закона «О территориальном делении города Москвы» муниципальные округа были юридически отменены и заменены с примерным сохранением границ на административные районы, входящие в административные округа.

Сейчас в Москве 12 округов, в которые входят 125 районов и 21 поселение. Каждому административному району соответствует одно внутригородское муниципальное образование (муниципальный округ, внутригородская территория).

Список районов Москвы

Районы-рекордсмены 
 По населению
 Крупнейшим по населению районом Москвы является Марьино. Его население по данным на  год составило  чел. Затем следуют Выхино-Жулебино ( чел.), Южное Бутово ( чел.), Митино ( чел.), Отрадное ( чел.) и Ясенево ( чел.).
 Наименьшее население имеет Молжаниновский район —  чел. Его опережает Восточный ( чел.), затем следуют Внуково ( чел.), Якиманка ( чел.), Старое Крюково ( чел.) и Куркино ( чел.).
 По площади
 Крупнейший по площади территории район Москвы — Метрогородок, в состав которого входит часть территории Лосиного Острова. Площадь района — 2757 га (27,57 км²). За ним следуют Южное Бутово (2554 га), Ясенево (2537 га), Молжаниновский район (2178 га) и Раменки (1854 га).
 Самые маленькие районы города — Арбат (211 га), Марфино (228 га), Савёловский (270 га), Восточный (320 га) и Алтуфьевский (325 га).
 По плотности населения
 Самым густонаселённым районом города является район Зябликово. Плотность населения в нём —  чел./км². Затем следуют Новокосино ( чел./км²), Ломоносовский район ( чел./км²), Восточное Дегунино ( чел./км²) и Бибирево ( чел./км²).
 Наименьшую плотность населения имеют Молжаниновский район ( чел./км²), Метрогородок ( чел./км²), Внуково ( чел./км²), Северный ( чел./км²) и Силино ( чел./км²).

См. также 
 Список районов и муниципальных образований Москвы
 Административно-территориальное деление Москвы
 История административного деления Москвы
 Список муниципальных округов Москвы

Примечания

Источники

Ссылки 
 Закон № 13-47 от 5 июля 1995 года «О территориальном делении города Москвы» (редакция 4 декабря 2002 года) с добавлениями от 28 ноября 2007 года (изменения в границах районов «Метрогородок» и «Бабушкинский») и от 1 января 2010 (изменения в Зеленограде)

Административно-территориальное деление Москвы